Vardar - o maior rio da Macedônia
FK Vardar
Estação Vardar

Desambiguação